Rajčići est un toponyme qui peut désigner :
Rajčići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rajčići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Novska, comitat de Sisak-Moslavina.